Тами́ми или ат-Тами́ми () — нисба, часть арабского имени, указывающая на принадлежность к племени Бану Тамим.
  — один из последователей сподвижников пророка Мухаммеда.
 Хаммам ибн Галиб ат-Тамими (аль-Фараздак) — арабский поэт.
 Джарир ибн Атия ат-Тамими — арабский поэт-сатирик.
 Ан-Надр ибн Шумайл ат-Тамими (ум. 818) — арабский лингвист, литератор, философ и астроном.
 Ад-Дарими ат-Тамими — знаток хадисов, имам, хафиз, шейх аль-ислам.
 Ибн Хиббан ат-Тамими — мусульманский учёный, мухаддис, историк, автор известных трудов, «шейх Хорасана».
 Баян ибн Самаан ат-Тамими — исламский религиозный деятель из арабского рода Бану Тамим, приверженец крайнешиитских (гулат) взглядов о «божественности» Али ибн Абу Талиба.
 Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб ат-Тамими — арабский теолог и основатель ваххабитского движения, а также вместе с Мухаммадом ибн Саудом сыгравший одну из ключевых ролей в создании Саудовской Аравии.
 Абдуррахман ас-Саади ат-Тамими — исламский богослов и толкователь Корана из Саудовской Аравии.
  (Сиди Бу-Туффаха; XVII век) — суфийский святой из Туниса.
  (род. в 1938) — тунисский историк.
 Ахед Тамими — палестинская неправительственная активистка